Pegah () ist ein weiblicher Vorname. Der Name stammt aus dem Persischen und bedeutet übersetzt Morgendämmerung.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Pegah Ahmadi (* 1974), iranische Dichterin
 Pegah Ferydoni (* 1983), deutsche Schauspielerin iranischer Herkunft
 Pegah Gilan, iranischer Fußballverein
 Pegah Golpayegan, ein Milchprodukte-Hersteller in Iran.

Vereine 
 Pegah Gilan

Weiblicher Vorname

Persischer Personenname